L'Attaque de Néos est une des dernières extensions des boosters de Yu-Gi-Oh! GX. Elle contient 70 cartes dont un nouveau type de monstres se nommant : les Six Samouraïs. Ces cartes sont inspirées directement des cartes de Jaden Yuki, héros de la série télévisée, avec de nombreux monstres Néo-Spaciens et Fusion. Il y a 10 cartes Secret Rare (dont le Cyber Dragon Ultime qui, par surprise, a été réédité), 4 cartes Ultra Rare, 7 cartes Super Rare, 14 cartes Rare et 35 cartes Communes. Le symbole est STON (Strike of Neos).

Les cartes

Cartes "Super Rare" 
 Changeur de Carte (Carte Magie)
 Colibri Aérien Néo-Spacien (ATK : 800 ; DEF : 600)
 Cyber Dragon Ultime (Réédité, ATK :  ; DEF :  (promo du pack édition spéciale))
 Droit d'Ainesse (Carte Piège)
 Grand Shogun Shien (ATK :  ; DEF : )
 Gratte-Ciel 2 - Ville du Héros (Carte Magie)
 Loup de guerre Géno-Perverti (ATK :  ; DEF : 100)
 Rétrécissement (Carte Magie (promo du pack édition spéciale))
 Transactions du Monde Ténébreux (Carte Magie)

Cartes "Secret Rare" 

 Duo Gellen (ATK :  ; DEF : 0)
 Freya, Esprit de la Victoire (ATK : 100 ; DEF : 100)
 Invocateur de Nova (ATK :  ; DEF : 800)
 Jeral Radieux (ATK :  ; DEF : )
 Meltiel, Sage du Paradis (ATK :  ; DEF : )
 Moisson, Ange de la Sagesse (ATK :  ; DEF : )
 Néo-Parshath, Le Paladin du Ciel (ATK :  ; DEF : )
 Égide de Gaïa (Carte Piège)

Cartes "Ultra Rare" 

 Néos Aérien, Héros Élémentaire (ATK :  ; DEF : )
 Néos Géant, Héros Élémentaire (ATK :  ; DEF : )
 Néos Luminescent, Héros Élémentaire (ATK :  ; DEF : )
 Règne-Galant, Chef Suprême du Monde Ténébreux (ATK :  ; DEF : )

Cartes "Rare" 

 Anciens Réglements (Carte Magie)
 Corbeau D.D. (ATK : 100 ; DEF : 100)
 Couper l'Herbe sous le pied (Carte Piège)
 Dévoreur de Fusion (ATK :  ; DEF : )
 Élimination par Catégorie (Carte Piège)
 Espionnage (Carte Piège)
 Force de Néos (Carte Magie)
 Givrosaure (ATK :  ; DEF :  )
 La Prophétie de la Transmigration (Carte Piège)
 Médaille du Héros (Carte Piège)
 Sage du Silence (ATK :  ; DEF : )
 Serpent Spirale (ATK :  ; DEF : )
 Taupe Géante Néo-Spacien (ATK : 900 ; DEF : 300)
 Tornade (Carte Magie)

Cartes "Commune" 

 Abysse Silencieux (ATK :  ; DEF : )
 Âme de L'Ombre (ATK :  ; DEF : )
 Art du Rituel Avancé (Carte Magie)
 Changement de Héros - Rayon Réflecteur (Carte Piège)
 Charge à Dispersion Cellule A (Carte Magie)
 Château de Brume de Shien (Carte Magie)
 Coursier d'Ébène Légendaire (Carte Magie)
 Cù Chulainn, l'Émergent (ATK : 500 ; DEF : )
 Cyclone Destructeur (ATK :  ; DEF : )
 Dispositif d'Anti Fusion (Carte Piège)
 Emblème de L'Émergence (Carte Magie)
 Esprit Radieux (ATK :  ; DEF : )
 Fantassin de Shien (ATK : 700 ; DEF : 300)
 Flashbang (Carte Piège)
 Gren, Stratège de Monde Ténébreux (ATK : 300 ; DEF : 500)
 Kahkki, Guérilla du Monde Ténébreux (ATK : 300 ; DEF : 500 )
 Le Retour des Six Samouraïs (Carte Piège)
 Les Six Samouraïs - Irou (ATK :  ; DEF :  )
 Les Six Samouraïs - Kamon (ATK :  ; DEF :  )
 Les Six Samouraïs - Nisashi (ATK :  ; DEF : 700 )
 Les Six Samouraïs - Yaichi (ATK :  ; DEF : 800 )
 Les Six Samouraïs - Yariza (ATK :  ; DEF : 500 )
 Les Six Samouraïs - Zanji (ATK :  ; DEF :  )
 Limon Luminescent Néo-Spacien (ATK : 300 ; DEF : 900 )
 Lycanthrope (ATK :  ; DEF :  )
 Magie de Synthèse (Carte Magie)
 Mite Articulée (ATK :  ; DEF :  )
 Plante Fantoche (ATK :  ; DEF :  )
 Proéminence de la Tempête de Feu (ATK :  ; DEF :  )
 Prompte Tornade du Samouraï (Carte Piège)
 Sage du Calme (ATK :  ; DEF :  )
 Scellement de Rituel (Carte Piège)
 Télépathe Alien (ATK : 200 ; DEF : 100 )
 Terre Déchainée (ATK :  ; DEF :  )
 Virus Électrique (ATK :  ; DEF :  )

Voir aussi 
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer